Finanze del granduca (Die Finanzen des Großherzogs) – film del 1924 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 Die Finanzen des Großherzogs – film del 1934 diretto da Gustaf Gründgens